LMC steht für:
 Large Magellanic Cloud, die Große Magellansche Wolke
 Little Man Computer, Computerarchitekturmodell 
 Lord Münsterland Caravan, Wohnmobilhersteller 
 LMC-Algebren (englisch „Locally Multiplicatively Convex Algebra“), siehe Topologische Algebra #LMC-Algebren
 Langley Motor Club, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Lincoln Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, später als Lincoln (Automarke) Teil des Ford-Konzerns
 Logan Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Pistenraupenhersteller
 LMC (Band), britische Band
 Flughafen La Macarena (IATA-Code), Flughafen von La Macarena (Kolumbien), Departamento del Meta, Kolumbien

LM.C steht für:
 LM.C japanische Rockband

lmc steht für:
 Limilngan (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache aus der Gegend zwischen Darwin (Northern Territory) und den Alligator Rivers, Northern Territory

Abkürzung